Еддело () — немецкий футбольный клуб из района Еддело II, общины Эдевехт, Германия. В сезоне 2022/2023 выступает в Региональной лиге «Север».

Название 
Так как в Германии принято называть резервные команды цифрами «II», а клуб называется в честь района Еддело II, то для избегания путаницы команду часто называют просто Еддело.

История 
Футбольный клуб Еддело основан 15 июня 1951 года. До сезона 1990/91 клуб выступал в Крайслиге. С сезона 1990/91 клуб начал долгий путь в Региональную лигу «Север»: в сезоне 1990/91 занял 1-е место в Крайслиге и повысился в Бециркслигу. Побывав в Бециркслиге 3 сезона в сезоне 1994/95, а затем в сезоне 1995/96 Еддело понизилось до 1. Крайсклассе, но тут же поднялась обратно в Крайслигу. Спустя сезон клуб снова опусился до 1. Крайсклассе, но на этот раз уже на три сезона. В 2002 году Еддело повысился до Крайслиги, а через два сезона — в Бецирксклассе. В первом же сезоне клуб повысился в Бециркслигу, и тут же поднялся до Бецирксоберлиги, но тут же вылетел обратно. В сезоне 2011/2012 Еддело поднялся в Оберлигу Нижняя Саксония, а в сезоне 2016/2017 впервые в истории клуба выиграл пятый дивизион и поднялся в Региональную лигу «Север», где и выступает сейчас.

Состав 
Состав приведён по состоянию на 4 октября 2022 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

История выступлений с сезона 1984/85

Ссылки 
 Официальный сайт Еддело
 Еддело на трансфермаркете
 Еддело на Kicker.de
 Еддело на официальном сайте Региональной лиги

Примечания 

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы, основанные в 1951 году
Футбольные клубы по алфавиту